Större gråfågel (Coracina macei) är en vida spridd asiatisk fågel i familjen gråfåglar inom ordningen tättingar.

Utseende och läte 
Med en kroppslängd på 23–30 centimeter är större gråfågel, precis som namnet också avslöjar, en stor och bastant medlem av familjen, med kraftig, krokförsedd näbb. Fjäderdräkten är genomgående grå, med ljusgrå vingtäckare som kontrasterar med svarta vingpennor. Hanen är svart på panna, ansikte, haka och strupe. Även stjärten är svart, med vita hörn. Undersidan är ljusare grå än ovansidan, mot undergumpen vit. Honan saknar den svarta ansiktsmasken men har gråsvart på tygel och en fläck bakom ögat. Undersidan och övergumpen är tätt gråbandad.

Större gråfågel är en ljudlig fågel. Bland lätena hörs högljutt och visslande "pee-eeo-pee-eeo", "tweer" och ett genomträngande, vasst "tweet-weet" i flykten. Sången hörs sällan, en melodisk serie.

Fåglar i Indien och Sri Lanka, av vissa urskilda som egen art, är något mindre och även hanen är bandad undertill. Vidare skiljer sig lätena genom att vara ljusare och stigande i tonen.

Utbredning och systematik 
Större gråfågel delas vanligen in i åtta underarter med följande utbredning:
 macei-gruppen
 Coracina macei macei – Indien söder om Himalaya (Garhwal till Travancore)
 Coracina macei layardi – Sri Lanka
 nipalensis-gruppen
 Coracina macei nipalensis – lägre områden i Himalaya i Indien till Nepal, Sikkim och västra Assam
 Coracina macei andamana – Andamanerna
 Coracina macei siamensis – sydvästra Kina (sydöstra Yunnan) till Myanmar, Thailändska halvön, södra Indokina
 Coracina macei rexpineti – sydöstra Kina (Fujian, Guangdong och Yunnan) till norra Laos och Taiwan
 Coracina macei larvivora – Hainan (södra Kina)
 Coracina macei larutensis – Malackahalvön

Systematiken och dess relation till javagråfågeln (C. javensis) är omdiskuterad. Vissa behandlar macei-gruppen som en egen art och för resten av underarterna till javensis, medan andra behandlar hela arten som en del av javensis. Vidare har även larutensis föreslagits utgöra en egen art.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population. Den tros dock minska i antal till följd av habitatförlust och jakttryck, dock inte tillräckligt kraftigt för att anses vara hotad. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC). Notera dock att bedömningen endasts gäller macei-gruppen, eftersom IUCN för övriga underarter till javagråfågeln.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar franska läkaren och naturforskaren Jean Macé.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Gråfåglar
Fåglar i australiska regionen